NK Lokomotiva Zagreb er en kroatisk fodboldklub i Zagreb, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Navneændinger 
 ŽŠK Victoria (1914–1919)
 ŠK Željezničar (1919–1941)
 HŽŠK (1941–1945)
 FD Lokomotiva (1945–1946)
 FD Crvena Lokomotiva (1946–47)
 NK Lokomotiva (1947–nu)

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Europæisk deltagelse

Trænere 
  Ilija Lončarević (1. jan, 2009 – 6. marts 2009)
  Željko Pakasin (C) (7. marts 2009 – 29. april 2009)
  Roy Ferenčina (29. april 2009 – 3. okt 2010)
  Ljupko Petrović (3. okt 2010 – 14. marts 2011)
  Krunoslav Jurčić (14. marts 2011 – 26. maj 2011)
  Marijo Tot (1. juni 2011 – 29. okt 2011)
  Ante Čačić (31. okt 2011 – 23. dec 2011)
  Tomislav Ivković (23. dec 2011 – 11. maj 2015)
  Marko Pinčić (11. maj 2015 – 3. juni 2015)
  Ante Čačić (3. juni 2015 – 21. sep 2015)
  Sreten Ćuk (21. sep 2015 – 30. maj 2016)
  Valentin Barišić (30. maj 2016 – 6. juli 2016)
  Mario Tokić (6. juli 2016 – 25. jul 2016)
  Tomislav Ivković (25. juli 2016 – nu)

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1914